Лев Николаевич Линдрот (1911, Санкт-Петербург — 1988, Ленинград) — советский архитектор, дизайнер и педагог.

Один из создателей школы ленинградского дизайна, заведующий кафедры промграфики в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

Биографическая справка 
Родился в 1911 году (отец, полковник-артиллерист императорской армии, скончался в 1933 году).

Окончил школу и конструкторские курсы в Ленинграде, работал конструктором в «Проектгражданстрое» и архитектурно-проектном институте — «Ленuгирогор».

Осенью 1932 года поступил на архитектурный факультет Всероссийской Академии художеств, в мастерскую академика И. А. Фомина.

В декабре 1934 года был арестован по ложному доносу; 6 марта 1935 года приговорен к 3 годам ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) и 29 марта отправлен в Печёрский ИТЛ .

С июня 1936 года работал над проектированием поселка Судстрой, который позже вырос в город Молотов, затем получил название — Северодвинск.

Посёлок Судстрой проектировался и строился параллельно с новым судостроительным заводом № 402 (впоследствии — «Севмаш»), где уже 21 декабря 1939 года состоялась закладка линкора «Советская Белоруссия».

C 1941 по 1945 годы был на фронтах  Великой Отечественной войны.

В 1949 году Л. Н. Линдрот окончил архитектурный факультет Всероссийской Академии художеств. Его непосредственными учителями были профессора Л. В. Руднев и Е. И. Катонин.

Проектировал здания в Ленинграде. В 1960-х годах — профессор, заведующий кафедрой графического дизайна Ленинградского Высшего Художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной.

Умер в 1988 году.

Награды и премии 
В 1954 году, совместно с архитектором  Ф. А. Гепнером получил третью премию на «Всероссийском конкурсе на лучшие выстроенные жилые и гражданские здания»

Архитектурное проектирование 

По проектам архитектора Л. Н. Линдрота сооружены жилые дома, школа, памятники и мемориальные доски:
 Памятник Советским воинам павшим в годы Великой Отечественной войны. Парк М. И. Калинина (Черновцы, 1946)
 В пятидесятые годы на пересечении Кондратьевского и Полюстровского проспектов Ленинграда формировался ансамбль площади М. И. Калинина. Дополняют ансамбль два 5-этажных дома, сооружённых в 1955 году (Полюстровский просп., 31 и 42) по проекту архитекторов Л. Н. Линдрота, А. К. Барутчева и Н. И. Иоффе)
 Школа № 225, Адмиралтейская наб., дом 4 (1950), построена в стиле советского монументального классицизма

 Жилой дом (общежитие), Большеохтинский проспект, дом 7 (архитекторы: Л. Н. Линдрот и Ф. А. Гепнер), 1953)
 Монумент на Смоленском кладбище «Памятник детям» — Васильевский остров, Камская ул., 24. Расположен вблизи главной дорожки и напоминает об одном из трагических эпизодов блокадного времени: здесь похоронены дети, погибшие от фашистского снаряда 9 мая 1942 года. Памятник в виде гранитной стелы с рельефом сооружен в 1966 году (архитекторы Л. Н. Линдрот и Н. Г. Эйсмонт, скульптор В. И. Гордон)
 Мемориальная доска в честь защитников Пулковские высоты
 Мемориальная доска на здании Государственного музея «Нарвская застава» и другиe

Графический дизайн 

С начала пятидесятых годов Лев Николаевич Линдрот параллельно с архитектурным проектированием занимался работой в области книжной графики. В его графическом оформлении выпускаются энциклопедии, монографии, книги по истории и искусству Ленинграда.

Педагогическая работа 

В феврале 1945 года было воссоздано художественное училище, основанное ещё в дореволюционной России, которое назвали Ленинградским высшим художественно-промышленным училищем имени В. И. Мухиной. Архитектор Л. Н. Линдрот стал преподавателем одного из подразделений ЛВХПУ; в 1949 году ему было предложено заняться подготовкой специалистов декоративно-прикладного искусства. В это же время в этом учебном заведении работают такие известные архитекторы как: И. А. Вакс, О. Л. Лялин, М. А. Шепилевский, В. С. Васильковский, Я. Н. Лукин, В. Д. Кирхоглани, Л. С. Катонин, В. А. Петров, где историю искусства преподавали — М. Э. Гизе и П. Е. Корнилов.

В 1964 году в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной на кафедре промышленного искусства было организовано отделение Промышленной графики, которое возглавил профессор Лев Николаевич Линдрот.

Среди учеников Л. Н. Линдрота:
 Светлана Мирзоян — автор автобусов «RAF» и автор фирменного стиля многих промышленных товаров;
 Олег Фролов — по проекту которого выпущены первые в мире суда на подводных крыльях;
 Татьяна Лукьянова — художник-график, автор известных упаковок: «Мишка на Севере», «Тройка», «Невский проспект», «Русские сезоны» и других, хорошо известных, брендов Санкт-Петербурга;
 Владимир Степанов — Главный художник «ЛОМО», Заслуженный художник Российской Федерации.

Примечания 

Архитекторы СССР
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Российской Федерации
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники Санкт-Петербурга
Авторы памятников и мемориалов
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Персоналии:Санкт-Петербург
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР